

Пасіфік — місто, штат Міссурі
 Пасіфік — місто, штат Вашингтон
 Пасіфік — місто, штат Вісконсин